Принимал участие в записи альбома Николая Носкова "ПО пояс в небе"

Роберт Нажипович Юлдашев (, 9 июля 1971, Уфа) — российский музыкант, кураист-виртуоз, руководитель группы «Курайсы», Народный артист Республики Башкортостан (2012), 4-х кратный обладатель «Гран-при» конкурсов кураистов.

Биография 
Роберт Нажипович Юлдашев родился 9 июля 1971 года в Уфе. В детстве играл за детскую команду ХК «Салават Юлаев».

С 1989 года является преподавателем средне-специальной музыкальной школы при Уфимском государственном институте искусств.

С 1991 года выступает в составе музыкальной группы «Аҡйондоҙ» («Белая звезда»).

В 1995—1998 гг. и 2001—2003 гг. является музыкантом Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова.

С 1998 года с перерывами работал в Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова.

В 2000 году окончил Уфимский государственный институт искусств по классу А. М. Кубагушева.

С 2007 года — член Союза кураистов Республики Башкортостан.

С 2009 года является президентом организации «Творческий союз „Курайсы“ Республики Башкортостан».

Творческая деятельность 

В репертуаре Роберта Юлдашева есть инструментальные варианты башкирских народных песен («Бииш», «Буранбай», «Гильмияза», «Урал»), наигрыши («Ак яурын сал беркут», «Сынграу торна»), сочинения композиторов — У. Идельбаева, А. Р. Азнагулова, И. С. Баха, Э. Морриконе, М. Равеля, Э. Н. Артемьева, А. П. Бородина, Г. В.  Свиридова и других.

Является организатором ансамблей кураистов в Оренбургской области и в Гафурийском районе Башкортостана.

Выступал на сцене Кремлёвского дворца (Москва), театра «Ла Скала», концертного зала «Русский Дом» (Берлин).

В 1997 году участвовал в концертах в рамках дней Башкортостана в Москве. В 2002 году принимал участие во Всероссийском фестивале национальной культуры в г. Москве. В 2013 году Роберт Юлдашев и его этно-группа «Курайсы» выступили на острове Русский во Владивостоке в рамках культурной программы 21-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума и приняли участие в международном музыкальном фестивале «DMC Fest» в Уфе. Участвовал в open air классической музыки «Born in Bashkortostan». Выступал вместе с И. А. Абдразаковым, В. Т. Спиваковым и Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы», Н. Носковым, Гариком Сукачёвым, этно-рок-группой «Пелагея», Национальным симфоническим оркестром. В 2014 году принимал участие в отборочном туре на конкурс «Turkvision-2014».

Являлся членом жюри Республиканского телевизионного конкурса «Баик-2013» среди исполнителей башкирского танца, который транслируется телеканалом БСТ, а также конкурса «Уфимская волна-2014».

Гастролировал по России и 14 странам мира.

Награды и премии  
 Народный артист Республики Башкортостан (2012)
 Заслуженный артист Республики Башкортостан 
 Гран-при Республиканского конкурса кураистов на приз имени Ю. Исянбаева (с. Акъяр, 1988);
 Лауреат конкурса профессиональных кураистов на приз имени Г. Сулейманова (Уфа, 1997);
 Лауреат I премии Международного конкурса музыкантов, организованного под эгидой «ТЮРКСОЙ» (1998);
 Лауреат Междунарного фестиваля эстрадной и фольклорной музыки «Иссык-Куль» (Киргизия, 1998);
 Лауреат Международного конкурса юных исполнителей на народных инструментах имени В. В. Андреева (г.Тверь, 2001);
 Гран-при Республиканского конкурса кураистов на приз имени И. Дильмухаметова (с. Староякупово, 2003);
 Лауреат (2003) и обладатель Гран-при (2007) Республиканского праздника Курая (г. Октябрьский);
 Лауреат Государственной премии имени Ш. Бабича (2003).

Примечания

Ссылки 
 

Музыканты Башкортостана
Кураисты
Выпускники Уфимского государственного института искусств
Персоналии:Башкирская государственная филармония